Sutton Peak ist der Name folgender Berge:

 Sutton Peak (Antarktika), in den Enterprise Hills, Antarktika
 Sutton Peak (Kanada), auf Vancouver Island, Kanada